Cardiff Metropolitan University FC, () ist ein walisischer Fußballverein in Cardiff.

Geschichte 
Der Verein wurde 1984 gegründet, als sich Lake United und Rumney Rangers zusammenschlossen. Sechs Jahre später schloss sich der FC Sully an. Nach dem Sponsoreneinstieg nannte sich der Klub 1996 Inter CableTel Cardiff AFC. 1999 erfolgte nach dem Pokalsieg gegen Carmarthen Town eine erneute Änderung in Inter Cardiff FC und ein Jahr später nach der Fusion mit University of Wales Institute Cardiff in UWIC Cardif FC. Seit dem Sommer 2012 heißt der Verein Cardiff Metropolitan University Football Club.

In der 2000/01 stieg der Verein aus der 1. Liga ab und spielte sechs Jahre in der Zweitklassigkeit. Von 2011 bis 2014 war der Klub bis in die vierte Liga abgerutscht. Danach folgten drei Aufstiege in vier Jahren. Seit der Saison 2016/17 ist man wieder erstklassig und der Klub konnte sich drei Jahre später über ein Play-Off erneut für den Europapokal qualifizieren.

Namensänderungen 
 1984: Cardiff AFC
 1990: Inter Cardiff FC
 1996: Inter CableTel Cardiff AFC
 1999: Inter Cardiff FC
 2000: UWIC Cardiff FC
 2012: Cardiff Metropolitan University FC

Erfolge 
 Walisischer Pokalsieger: 1999

Ligaplatzierungen

Europapokalbilanz

Einzelnachweise 

Walisischer Fußballverein
Gegründet 1984
Sport (Cardiff)
Organisation (Cardiff)